Geografia:
Tobago, illa del Carib
Trinitat i Tobago, estat format per aquestes dues illes del Carib
 Altres:
Tobago United, club de futbol de l'illa de Tobago
Tobago Cycling Classic, competició de ciclisme celebrada a l'illa de Tobago
Tobago (grup), grup de rumba catalana actiu durant les dècades de 1970 i 1980